Toante en [dioma griego: θόάς, -αντος, Τhōas, -antis, es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Toante, hijo de Dioniso y Ariadna.
Toante, hijo de Andremón y Gorge, héroe de la guerra de Troya como rey de Calidón.
Toante, hijo de Jasón e Hipsípila.
Toante, rey de Lemnos.
Toante, rey de los tauros.
Toante, pretendiente de Penélope.
Toante, rey de Corinto

Personajes de la mitología griega